Cinque unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Inflexible:

  – sloop-of-war varato nel 1776 e dal destino sconosciuto
  – vascello da 64 cannoni della classe Inflexible, varato nel 1780 e radiato nel 1820
  – sloo-of-war varato nel 1845 e radiato nel 1864
  – nave corazzata varata nel 1876 e radiata nel 1903
  – incrociatore da battaglia della classe Invincible, varato nel 1907 e radiato nel 1921